zetting (proces), het proces van het zetten van grond
Zetting (gemeente), een gemeente in Frankrijk
toonzetting, een muzikale compositie of arrangement